Spiers ist der Familienname folgender Personen:

 John Spiers (* 1957), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Reg Spiers (* 1941), australischer Speerwerfer
 Richard Spiers (1838–1916), britischer Architekt und Aquarellmaler
 Ronald I. Spiers (1925–2021), US-amerikanischer Diplomat

Sonstiges:
 Spiers-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Spears
 Speers
 Speirs
 Spier